São Tiago kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Tiago (kommun), Minas Gerais,

Kap Verde 

 Santiago (ö), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kap Verdeförgreningar